Juliette Michaud est une journaliste et écrivain française, spécialiste du cinéma américain.

Biographie 

Spécialiste du cinéma américain, elle côtoie toutes les grandes stars d'Hollywood et interview des légendes comme Jane Fonda,  Kirk Douglas ou encore Shirley Maclaine. Elle raconte de façon romancée sa vie à Hollywood dans Les Tribulations de Juliette à Hollywood. Elle fait également partie de la Hollywood Foreign Press Association qui décerne les Golden Globes.

Publications 
 2008 : Junket : Les tribulations de Juliette à Hollywood, roman
 2013 : Il était une fois Hollywood, histoire du siècle d'Hollywood, préfacé par Michel Hazanavicius

Références 

Journaliste française du XXIe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Femme de lettres française
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)